

Astronomia 
 6945 Dahlgren – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dahlgren – villaggio della Contea di Hamilton, Illinois
 Dahlgren – census-designated place della Contea di King George, Virginia

Persone 
 Curt Dahlgren – schermidore svedese
 Inga Dahlgren – atleta svedese
 Jennifer Dahlgren – atleta argentina

Altro 
 Cannone Dahlgren – cannoni navali usati durante la guerra di secessione americana